Большая Карповка — название населённых пунктов в России:

 Большая Карповка — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Большая Карповка — деревня в Советском районе Курской области.
 Большая Карповка — село в Лев-Толстовском районе Липецкой области.